ligurisch bezieht sich auf:

 die Region Ligurien

 die ligurische Küche